Cabane du Grand Mountet – rifugio in Valle di Zinal nelle Alpi Pennine
 Cabane du Petit Mountet – rifugio in Valle di Zinal nelle Alpi Pennine